sklepienie – konstrukcja budowlana
 sklepienie – struktura mózgowia
 sklepienie stopy